Acanthocyclops tenuispinalis – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1963 roku przez chińskich hydrobiologów Chena Yuana i Sunga Ta-Hsianga.

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Acanthocyclops tenuispinalis Shen & Sung, 1963. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species op

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1963 roku